19, nombre
 19, année du calendrier julien
 -19, année du calendrier julien

Musique 
 19 est une chanson de Paul Hardcastle, sortie en 1985 ;
 19 est un album de la chanteuse russe Alsou, sorti en 2003 ; 
 19 est un album de la chanteuse britannique Adele, sorti en 2008 ;
 19 est un album du rappeur français MHD, sorti en 2018.

Homonymie de nombre